Toyohira hat folgende Bedeutungen:

 Toyohira (Fluss), Fluss auf der Insel Hokkaidō
 Toyohira-ku (Sapporo), Stadtbezirk von Sapporo
 Toyohira (Hiroshima), ehemalige Gemeinde in der Präfektur Hiroshima